Národní výbor byl
 Národní výbor (1848) – orgán revolučních demokratů v roce 1848
 Národní výbor (1916) – organizace sdružující české politické strany během 1. světové války
 Národní výbor československý – obnovený Národní výbor z roku 1916, jehož úkolem byla příprava převzetí státní moci a vypracování základních zákonů

Národní výbory byly též různé orgány budované po vzoru Národního výboru československého od roku 1918
 Moravský národní výbor
 Slezský národní výbor

Národní výbor (1945–1990) – československé orgány státní správy na nižších úrovních:
 Místní národní výbor (1945–1990)
 Městský národní výbor (1949–1990)
 Obvodní národní výbor (1949–1990)
 Jednotný národní výbor (1949–1954)
 Ústřední národní výbor (1945–1960)
 Národní výbor hlavního města Prahy (1960–1990)
 Okresní národní výbor (1945–1990)
 Zemský národní výbor (1945–1949)
 Krajský národní výbor (1949–1990)

Související články 
 Národní shromáždění
 Národní rada

Externí odkazy 
 

Výbory v politice